Чжэн Пэйпэй (, род. 6 января 1946 года в Шанхае, Китай) — гонконгская, китайская и американская киноактриса и продюсер, наиболее известная по ролям в фильмах жанра уся, в частности, дилогии Кинга Ху 1960-х годов «Золотая ласточка» и «Выпей со мной», а также драме Энга Ли 2000 года «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В последнее время работает в КНР на телестудии Zhouyi Media.

Биография 
Чжэн Пэйпэй родилась в Шанхае, Китай, 6 января 1946 года и переехала в Гонконг в 14-летнем возрасте. Заканчивая среднее образование и имея за плечами 6 лет балетной школы, Пэйпэй в начале 1960-х годов устраивается на открытые студией Shaw Brothers молодёжные курсы актёрского мастерства (с которых также началась карьера таких актрис как Фан Инь и Ли Цзин).

Актёрским дебютом Чжэн Пэйпэй считается исполнение ею в 1963 году мужской роли книжника Лю Яньчана (исходно предназначавшейся Айви Лин По, в итоге озвучивавшей вокал этой роли) в фильме-хуанмэй «Светильник Священного Лотоса» с Линь Дай в двух главных ролях.

В течение работы на студии (до 1971 года) Чжэн Пэйпэй снялась более чем 20 фильмах, преимущественно жанра уся, в частности, таких классических картинах как «Выпей со мной» (1966), «Золотая ласточка» (1968), «Болото Дракона» (1969) и «Отшельница» (1971), заслужив почётное прозвище «Королева Мечей». Помимо этого, за этот период актриса, пользуясь своей танцевальной подготовкой, удачно снимается и в нескольких мюзиклах, в частности, в «Камне влюбленных» (1964) и «Гонконгском ноктюрне» (1966).

В 1970 году актриса выходит замуж и, после окончания съемок фильма «Отшельница», покидает студию Shaw Brothers и переезжаяет в США, кратковременно возвращаясь в 1973 году в Гонконг для съемок двух фильмов со студией Golden Harvest.

В течение брака, который закончился разводом в 1987 году, Чжэн Пэйпэй становится матерью четырёх детей. Две её дочери, Юджиния Юань и Марша Юань, начавшие карьеру в спортивной гимнастике и модельном бизнесе, впоследствии также становятся известными актрисами.

Чжэн Пэйпэй вернулась в Гонконг в 1992 году, с тех пор и по настоящее время продолжая активно сниматься в кино- и телефильмах и телесериалах Китая, Гонконга и Тайваня.

Фильмография 
(по данным IMDb, китайских и гонконгских кинобаз)

Телефильмы

Телесериалы

Документальные фильмы 
(названия на языке оригинала)

 1996 — Deadly China Dolls / Top Fighter II
 2001 — At Home with… Fann Wong (документальный мини-сериал)
 2001 — Grit & Polish: Heroines from Hong Kong
 2002 — The Art of Action: Martial Arts in Motion Picture
 2003 — Cinema Hong Kong: Wu Xia
 2003 — Cinema Hong Kong: The Beauties of the Shaw Studio
 2003 — Chop Socky: Cinema Hong Kong
 2004 — Tigres et dragons, les arts martiaux au cinéma
 2005 — Chang Cheh & le sabreur manchot

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Актрисы Гонконга